Spojení písmene M a číslice 48 může mít různé významy:

 Messier 48 – otevřená hvězdokupa
 M48 Patton – americký střední tank